Huuhinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huuhinsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Huuhinsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Huuhinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar